Kocioł – jezioro na Pojezierzu Drawskim w gminie Drawsko Pomorskie
 Kocioł – jezioro w Polsce na Pojezierzu Mazurskim
 Kocioł – jezioro koło Urowa i Karnit